La Adoración de los Magos de Rubens puede hacer referencia a:

La Adoración de los Reyes Magos del Museo del Prado.La Adoración de los Magos del Museo Real de Bellas Artes de Amberes.